Mužská dvouhra AEGON Championships 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do singlové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl britský první hráč světa Andy Murray, kterého za 1.43 hodin v úvodním kole vyřadil šťastný poražený 23letý Australan z kvalifikace a 90. hráč světa Jordan Thompson, jenž v sezóně 2016 nevyhrál ani jeden zápas v hlavních soutěžích turnajů na okruhu ATP Tour.

Vítězem se stal nenasazený Španěl Feliciano López, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou čtyřku Marina Čiliće po těsném třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 7–6, když odvrátil mečbol. Poměr vzájemných utkání proti Chorvatovi tak snížil na 3–5. Rovněž ve čtvrtfinále proti Berdychovi dokázal López zachránit mečbolovou příležitost českého soupeře.

V probíhající sezóně si Španěl připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour, třetí z trávy a vůbec první v kategorii ATP 500.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2017
ATP World Tour 2017